Degerby (Finland), voormalige (1867-1945) gemeente in de Finse regio Uusimaa
 Vroegere (tot 1752) naam van de Finse stad Loviisa
 Degerby (Zweden), plaats in Stockholms län in Zweden
 Degerby (Åland), de hoofdplaats van Föglö, Åland